Ленинская Слобода — название населённых пунктов:

Россия 
 Ленинская Слобода — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Ленинская Слобода — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.

Украина 
 Ленинская Слобода — до 2016 г. название села Каменецкие Хутора в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.

См. также 
 Ленинская Слобода — улица в Москве.